Забаринский сельский совет — входит в состав Зачепиловского района Харьковской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в селе Забарино.

История 
 1923 — дата образования.

Населённые пункты совета 

 село Забарино 
 село Александровка

Примечания 

Местные советы (Зачепиловский район)